Název Břežanský potok má více toků:
 Břežanský potok (přítok Vltavy)
 Břežanský potok (přítok Javornice)